Виши́ () — многозначный термин, входит в состав сложных терминов:

 Виши — город во Франции.
 Режим Виши (или просто Виши) — коллаборационистский режим во Франции времён нацистской оккупации со столицей в городе Виши.
 Виши — коммуна в департаменте Рона.
 Виши — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Овернь.
 Виши — рисунок в мелкую клетку на ткани.

См. также 
 Vichy Célestins — французская лечебно-столовая минеральная вода.
 Vichy Cosmetics — компания, производящая косметику на основе термальной воды.
 Вишванатан «Виши» Ананд (род. 1969) — индийский шахматист, гроссмейстер, чемпион мира по шахматам.